Дубы́:
Дубы — род деревьев и кустарников семейства буковые.

Топоним
Дубы (Ровненская область)
Дубы (Тарасовский район)
Дубы (Закарпатская область)
Дубы (Житомирская область)

См. также 
Дубки
Дубы-колдуны